

Patronyme

 Rahlir Hollis-Jefferson (1991-), joueur de basket-ball américain.
 Rondae Hollis-Jefferson (1995-), petit frère du précédent et lui aussi joueur de basket-ball.

Patronyme américain